Niklaus Dachselhofer ist der Name folgender Personen:

* Niklaus Dachselhofer (Schultheiss)  (1595–1670), Schultheiss von Bern
 Niklaus Dachselhofer (General) (1634–1707), Schweizer Ratsherr und Gesandter